Die Bezirksliga Potsdam 1966/67 war die 15. Austragung der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Potsdam durchgeführten Bezirksliga Potsdam. Sie war die höchste Spielklasse im Bezirk Potsdam und die dritthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Im sechsten Jahr ihrer Bezirksliga-Zugehörigkeit sicherte sich die BSG Chemie Premnitz den Bezirksmeistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur DDR-Liga. Dort belegte Premnitz in der Staffel B den zweiten Rang und stiegen in die DDR-Liga auf.

Absteiger in eine der untergeordneten Bezirksklassestaffeln waren Vorjahresaufsteiger Empor Potsdam, die SG Birkenwerder und die BSG Chemie Brieselang. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison drei von vier Staffelsieger aus der Bezirksklasse auf. Dies waren aus der Staffel A Lokomotive Wittstock, aus der Staffel C die Zweitvertretung von Motor Hennigsdorf sowie aus der Staffel D der TSV Luckenwalde. Vierter Aufsteiger war der Zweitplatzierte aus der Staffel B Vorjahresabsteiger Lokomotive Brandenburg. Dem Sieger in der Staffel B der Zweitvertretung von Motor Süd Brandenburg brachte auch der vierte Staffelsieg in Folge kein Aufstiegsrecht.


Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Bezirksmeister

Literatur 
 
 

Potsdam
Fußballsaison 1966/67